Алдонин — русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имён Евдоким и Евдокия (по-гречески «славный, славная»).

Известные носители 
 Алдонин, Евгений Валерьевич (род. 1980) — российский футболист.
 Алдонин, Сергей Эдуардович (род. 1968) — российский актёр и режиссёр.

Алдонина 
 Алдонина, Римма Петровна (род. 1928) — советский и российский архитектор и детская поэтесса.

Примечания